Smučarski teki na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - ženske na 10 kilometrov prosto, tekma je potekala 15. februarja 2010. Zlato medaljo je osvojila Charlotte Kalla, srebrno Kristina Šmigun-Vähi, bronasto pa Marit Bjørgen.

Rezultati 

Prosto ženske 10km